13-й Чемпионат мира по тхэквондо 1997 года прошёл с 19 по 23 ноября в Гонконге (Гонконг).

Медалисты

Мужчины

Женщины

Общий медальный зачёт

Ссылки 
 Список медалистов на сайте wtf.org

1997 год в Гонконге
Международные спортивные соревнования в Гонконге
Ноябрь 1997 года
Чемпионаты мира в Великобритании
Спорт в Великобритании в 1997 году